Die Mallorca Open 2019 waren ein Tennisturnier der Damen in Santa Ponça. Das Rasenplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 17. bis 23. Juni 2019 statt.

Titelverteidigerinnen waren Tatjana Maria im Einzel und die Paarung Andreja Klepač/María José Martínez Sánchez im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Mallorca Open 2019 fand vom 16. bis 17. Juni 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Calvià